Sammy Brooks (10 de julho de 1891 – 16 de março de 1951) foi um ator norte-americano da era do cinema mudo. Ele apareceu em 218 filmes entre 1916 e 1938.

Filmografia selecionada
Berth Marks (1929)
Bromo and Juliet (1926)
Madame Mystery (1926)
Luke Rides Roughshod (1916)
Luke's Society Mixup (1916)
Luke Laughs Last (1916)
Luke's Late Lunchers (1916)
Luke's Double (1916)
Luke Pipes the Pippins (1916)
Luke, the Candy Cut-Up (1916)

Ligações externas

Naturais de Nova Iorque (cidade)
Atores dos Estados Unidos
Atores de cinema